Sergueï Fesikov, ou  Sergey Fesikov, (), né le  est un nageur russe. Il a détenu le record du monde du  individuel 4 nages en petit bassin avant de se le faire ravir par le Slovène Peter Mankoč le  à Istanbul.

Il est l'actuel détenteur, avec l'équipe russe, du record du monde du 4 ×  4 nages en petit bassin, établi en 3 min 19 s 16 à Saint-Petersbourg le .

Biographie 
Pour ses débuts au niveau international lors des Championnats d'Europe de natation en petit bassin 2007 à Debrecen, Fesikov remporte la médaille de bronze en individuel aux  quatre nages et termine sixième au  nage libre, échouant en séries pour le  nage libre. Avec ses coéquipiers russes Stanislav Donets, Dmitri Komornikov et Yevgeny Korotysjkin il obtient la médaille d'argent dans le relais. Dans le 4 × 50 mètres nage libre il finit à la quatrième place avec Andrei Gretsjin, Yevgeny Lagoenov Alexander Soechoroekov.

Aux Championnats d'Europe de natation 2008 à Eindhoven LC, la Russie termine septième dans le  nage libre. Dans le  nage libre et le  dos, il est éliminé en demi-finale. Dans la finale du 4 × , Fesikov et Yevgeny Lagoenov, Andrei et Andrei Kapralov Gretsjin sont disqualifiés par un mauvais relais de Kapralov. Avec Stanislav Donets, Grigory Falko et Nikolay Skvortsov, il forme une équipe dans les séries des quatre nages 4 × 100 mètres, qui remporte la finale avec Arkady Vjatsjanin Falko, Yevgeny Korotysjkin et Andrei Gretsjin.

Durant les Jeux olympiques d'été de 2008 à Beijing avec Lagoenov Fesikov, et Gretsjin Kapralov dans les séries du 4 × . En Rijeka, la Fédération de Russie prend part Championnats européens de natation en petit bassin 2008, où il termine cinquième au  quatre nages et sixième au  nage libre mètres et est éliminé en séries du  nage libre. Sur le 4 ×  nage libre, il finit avec Yevgeny Lagoenov, Andrei et Aleksandr Gretsjin Soechoroekov à la quatrième place. Avec Stanislav Donets, Sergey et Nikolay Skvortsov Gejbel il nage dans les séries des 4 ×  quatre nages, et obtient en finale la médaille d'argent la finale.

Aux championnats d'Europe de natation en petit bassin 2009 à Istanbul Fesikov remporte la médaille d'argent au  quatre nages et la médaille de bronze aux  nage libre, échouant dans les séries du  nage libre. Avec Yevgeny Lagoenov, Oleg et Andrei Tichobajev Gretsjin, il termine quatrième dans le 4 ×  nage libre.

Aux championnats d'Europe 2010 à Budapest, la Russie est éliminée en demi-finale du  nage libre. Dans le 4 × , il forme avec Nikita Lobintsev, Yevgeny Lagoenov et Aleksandr Soechoroekov une équipe qui parvient en finale et obtient l'or.

Aux Jeux olympiques de 2012 à Londres, Fesikov a été éliminé dès les séries sur  nage libre. Il avait auparavant pris part au relais sur le 4 × , en participant à la qualification de son équipe pour la finale, mais n'a pas été retenu parmi les 4 nageurs pour cette dernière qui a vu le relais russe prendre la médaille de bronze.

Palmarès

Jeux olympiques 
 Jeux olympiques 2012 à Londres () :
  Médaille de bronze du relais 4 ×  nage libre

Championnats du monde 
Petit bassin
 Championnats du monde 2010 à Dubaï () :
  Médaille d'argent du relais 4 ×  nage libre
  Médaille d'argent du relais 4 ×  4 nages (ne participe qu'aux séries)
  Médaille de bronze sur  quatre nages
 Championnats du monde en petit bassin 2014 à Doha () :
  Médaille d'or du relais 4 ×  nage libre
  Médaille d'argent du relais 4 ×  nage libre

 Championnats d'Europe Grand bassin
 Championnats d'Europe 2010 à Budapest () :
  Médaille d'or sur 4 ×  nage libre
 Championnats d'Europe 2014 à Berlin () :
  Médaille d'argent sur 4 ×  nage libre
Petit bassin
 Championnats d'Europe en petit bassin 2007 à Debrecen () :
  Médaille de bronze sur  quatre nages
 Championnats d'Europe en petit bassin 2009 à Istanbul () :
  Médaille d'or sur 4 ×  quatre nages
  Médaille d'argent sur  quatre nages
  Médaille de bronze sur  nage libre
 Championnats d'Europe en petit bassin 2011 à Szczecin () :
  Médaille d'or sur  nage libre
  Médaille d'argent sur  nage libre
  Médaille d'argent sur 4 ×  nage libre
  Médaille d'argent sur 4 ×  quatre nages
 Championnats d'Europe en petit bassin 2013 à Herning () :
  Médaille d'or sur 4 ×  nage libre
  Médaille d'or sur 4 ×  nage libre mixte
  Médaille d'argent sur  quatre nages
 Championnats d'Europe en petit bassin 2015''' à Netanya () :
  Médaille d'or sur  quatre nages

Records

Meilleurs temps personnels 
Les meilleurs temps personnels établis par Mihail Alexandrov dans les différentes disciplines sont détaillés ci-après.

Notes et références

Liens externes 
 

Nageur russe
Naissance en janvier 1989
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2008
Médaillé de bronze olympique russe
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2012
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe
Nageur des Toronto Titans